Трутнов:

 Трутнов — город в Краловеградецком крае Чехии
 Трутнов — один из 5 районов Краловеградецкого края Чехии.